Хуго-Максимилиан «Март» Куузик (9 декабря 1877, Нарва, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя (ныне - Эстония) — 24 августа 1965, Баттл-Граунд, округ Кларк, штат Вашингтон, США) — эстонско-русский спортсмен-гребец, член Олимпийской сборной России 1912 года. Представляя Российскую империю, выиграл бронзовую медаль олимпиады среди одиночек в академической гребле.

Его «родным» клубом был клуб города Пярну — «Pernauer Ruder Club».

В 1913 году Куузик одержал победу, о которой в то время говорил весь мир, — он победил англичан у себя дома, чего не удавалось сделать ни одному иностранцу за 60 лет.

После Октябрьской революции ЧК арестовала Куузика, но эстонские дипломаты сумели освободить его из тюрьмы. Куузик вернулся в Эстонию, где был членом спортивного клуба "V.S.Sport" и тренером по боксу.

В 1920-х годах Куузик уехал из Эстонии на постоянное место жительства в американский штат Вашингтон, где обзавёлся домом и семьёй.

Куузик похоронен на кладбище Парк-Хилл в округе Кларк, штат Вашингтон, США.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на databaseOlympics.com

Гребцы (академическая гребля) России (по 1917)
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1912 года